Sverker von Schweden ist der Name folgender Personen:

 Sverker I. (Schweden)
 Sverker II. (Schweden)